

W Polsce 
 Wielkie – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Jeżyce
 Wielkie – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów
 Wielkie – dawna gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Wielkie – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kuropole

Inne 
 Wielkie – wąskotorowy przystanek kolejowy w Wólce Paruszewskiej, w gminie Boniewo, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim